iPhone est une marque qui peut désigner :
 l'iPhone, une gamme de smartphones lancée en 2007 par l'entreprise américaine Apple ;
 l'iPhone OS, ancien nom de iOS, système d'exploitation mobile d'Apple ;
 iPhone, une gamme de téléphones sans-fil VoIP commercialisée par Linksys de 1998 à 2011.